

Patronyme 

 Rhys Chatham (1952-), compositeur américain.

Toponyme

Angleterre 
 Chatham, ville du Kent ;
 Chatham Dockyard, musée maritime,
 Bataille de Chatham,  une attaque navale néerlandaise victorieuse durant le seconde guerre anglo-néerlandaise ;
 Chatham, dans la banlieue de Londres de Hackney.

États-Unis 
 Chatham, localité d'Alaska ;
 Chatham, banlieue de Chicago dans l'Illinois ;
 Chatham, village dans l'Illinois ;
 Chatham, localité de l'Iowa ;
 Chatham, localité de Louisiane ;
 , Massachusetts 
 Chatham, ville du Cap Cod dans le Massachusetts ;
 Chatham, localité du Michigan ;
 Township de Chatham, localité du comté de Wright dans le Minnesota,
 Chatham, localité du New Hampshire ;
 dans le New Jersey :
 Chatham Borough, banlieue ;
 Township de Chatham, township qui se rejoint au borough,
 dans l'État de New York :
 Chatham, ville ;
 Chatham, village ;
 Chatham, localité de Virginie ;
 
et aussi :
 Chatham College, college à Pittsburgh ;
 Chatham Garden Theatre, théâtre de New York ;
 Chatham Theatre, théâtre de New York ;
 Chatham Square, place de Manhattan à New York ;
 , place à Orlando en Floride ;
 Détroit de Chatham, détroit en Alaska.

Canada 
 Chatham, district de services locaux du Nouveau-Brunswick ;
 Chatham, ancienne localité du Nouveau-Brunswick ;
 Chatham-Kent, localité de l'Ontario.

Autres 
 Île Chatham (Australie), île en Australie
 Îles Chatham, groupe d'îles en Nouvelle-Zélande,
 Île Chatham (Nouvelle-Zélande), l'île principale du groupe ci-dessus
 Île Chatham (Chili), île du Chili ;
 Chatham Road, route à Tsim Sha Tsui East, à Hong Kong ;
 Chatham Island, ancien nom de l'île San Cristóbal aux îles Galápagos en Équateur .

Cinéma 
 Chatham, film dirigé par Daniel Adams.

Autres 

 Comte de Chatham, lignée en Angleterre,
 , appelée Baroness Chatham,
 Chatham House, autrefois le Royal Institute of International Affairs,
 Règle de Chatham House, une règle de confidentialité introduite par cette organisation,
 , cheval de course australien qui courut de 1931 à 1934,
  , fuseau horaire en Nouvelle-Zélande, utilisé dans les îles Chatham,
 , quinze bateaux de la Royal Navy, nommés d'après le port de Chatham en Angleterre.

Voir aussi 
 Brownsburg-Chatham
 

Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis